Pagneux ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Pagneux, französischer Motorjournalist und Automobilhistoriker
 Monika Pagneux (* 1927), deutsche Tanz- und Schauspiellehrerin